Puzdrowizna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Brok
 Puzdrowizna (gajówka)
 Puzdrowizna (leśniczówka)